Cazombo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Moxico, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Cazombo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Cazombo Airport är platt, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Cazombo Airport. Runt Cazombo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Cazombo Airport växer huvudsakligen savannskog.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Moxico